Националният отбор по волейбол на Испания представя страната на международни турнири и състезания. Отборът има 2 участия на олимпийски игри.

Най-големият успех на отбора е спечелването на европейското първенство през 2007 в Москва.

Олимпийски игри

Световна купа по волейбол 
 1965 – не участва
 1969 – не участва
 1977 – не участва
 1981 – не участва
 1985 – не участва
 1989 – не участва
 1991 – не участва
 1995 – не участва
 1999 – 6 място
 2003 – не участва
 2007 – 5 място
 2008 – 13 място

Външни препратки 
 Официална странцица

Испания
Спорт в Испания